{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = Dan Boyle.jpg
| légende = Boyle avec les Sharks de San José
| alternative image = Photographie de Boyle avec San José
| upright = 1.1
| position = Défenseur
| tire = droite
| équipe = 
| ligue = 
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = LNHPanthers de la FlorideLightning de Tampa BaySharks de San JoséRangers de New YorkElitserienDjurgårdens IFLAHThoroughblades du KentuckyPanthers de LouisvilleLIHCyclones de Cincinnati
| nationalité = Canada
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Ottawa (Canada)
| début carrière = 1997
| fin carrière = 2016
}}Dan Boyle (né le  à Ottawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

 Biographie 
Depuis 2001, il évolue avec le Lightning de Tampa Bay en LNH. Il n'a jamais été repêché et avait été signé comme agent libre par les Panthers de la Floride en 1998. Il occupe la position de défenseur.

Boyle a gagné la Coupe Stanley avec l'équipe 2003-2004 du Lightning.

Le , il est échangé aux Sharks de San José avec Brad Lukowich en retour de Matt Carle et Ty Wishart, un choix de première ronde au repêchage d'entrée dans la LNH 2009, un choix de quatrième ronde au repêchage d'entrée dans la LNH 2010.

Après six saisons au sein des Sharks où il agit à titre d'assistant au capitaine, il est échangé le  aux Islanders de New York en retour d'un choix conditionnel au repêchage de 2015. Le  juillet, n'ayant pas signé de contrat avec les Islanders, il devient agent libre et signe un contrat de deux ans pour neuf millions de dollars avec les Rangers de New York.

Le , Boyle annonce sa retraite après une carrière de 17 saisons dans la LNH et 1093 matchs jouées.

 Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 En club 

|1994-1995 || Redhawks de Miami || NCAA || 35 || 8 || 18 || 26 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|1995-1996 || Redhawks de Miami || NCAA || 36 || 7 || 20 || 27 || 70 || - || - || - || - || -
|-
|1996-1997 || Redhawks de Miami || NCAA || 40 || 11 || 43 || 54 || 52 || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || Redhawks de Miami || NCAA || 37 || 14 || 26 || 40 || 58 || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || Cyclones de Cincinnati || LIH || 8 || 0 || 3 || 3 || 20 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|1998-1999 || Panthers de la Floride || LNH || 22 || 3 || 5 || 8 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 53 || 8 || 34 || 42 || 87 || 12 || 3 || 5 || 8 || 16
|-
|1999-2000 || Panthers de Louisville || LAH || 58 || 14 || 38 || 52 || 75 || 4 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
|1999-2000 || Panthers de la Floride || LNH || 13 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Panthers de Louisville || LAH || 6 || 0 || 5 || 5 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Panthers de la Floride || LNH || 69 || 4 || 18 || 22 || 28 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Panthers de la Floride || LNH || 25 || 3 || 3 || 6 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 41 || 5 || 15 || 20 || 27 || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 77 || 13 || 40 || 53 || 44 || 11 || 0 || 7 || 7 || 6
|-
|2003-2004 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 78 || 9 || 30 || 39 || 60 || 23 || 2 || 8 || 10 || 16
|-
|2004-2005 || Djurgårdens IF || Elitserien || 32 || 9 || 9 || 18 || 47 || 12 || 2 || 3 || 5 || 26
|-
|2005-2006 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 79 || 15 || 38 || 53 || 38 || 5 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|2006-2007 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 82 || 20 || 43 || 63 || 62 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2007-2008 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 37 || 4 || 21 || 25 || 57 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Sharks de San José || LNH || 77 || 16 || 41 || 57 || 52 || 6 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
|2009-2010 || Sharks de San José || LNH || 76 || 15 || 43 || 58 || 70 || 15 || 2 || 12 || 14 || 8
|-
|2010-2011 || Sharks de San José || LNH || 76 || 9 || 41 || 50 || 67 || 18 || 4 || 12 || 16 || 8
|-
|2011-2012 || Sharks de San José || LNH || 81 || 9 || 39 || 48 || 57 || 5 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2012-2013 || Sharks de San José || LNH || 46 || 7 || 13 || 20 || 27 || 11 || 3 || 5 || 8 || 2
|-
|2013-2014 || Sharks de San José || LNH ||75 || 12 || 24 || 36 || 32 || 7 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2014-2015 || Rangers de New York || LNH || 65 || 9 || 11 || 20 || 20 || 19 || 3 || 7 || 10 || 2
|-
| 2015-2016 || Rangers de New York || LNH || 74 || 10 || 14 || 24 || 30 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0

|  || 163 || 442 || 605 || 693 || 130 || 17 || 64 || 81 || 70

 Au niveau international 

|-
| 2005 || align="left"|Championnat du monde || 9 || 0 || 3 || 3 || 6 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2010 || align=left|Jeux olympiques || 7 || 1 || 5 || 6 || 2 || align=left| Médaille d'or'''

Notes et références

Naissance en juillet 1976
Naissance à Ottawa
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Panthers de Louisville
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion de la Coupe Stanley
Champion olympique canadien
Champion olympique de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché